Stati Uniti d'America
 Neola – città della Contea di Pottawattamie, Iowa
 Neola – census-designated place della Contea di Duchesne, Utah